Edenton – città della Carolina del Nord (USA)
Edenton – comunità non incorporata dell'Ohio (USA)
SS Edenton – nave cargo statunitense